Amphidelus är ett släkte av rundmaskar. Amphidelus ingår i familjen Alaimidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Amphidelus